

Architettura 
 La Torricella – ippodromo situato nel comune italiano di Capalbio
 Porta della Torricella – porta situata nel comune italiano di Montieri
 Torricella – torre situata nel comune italiano di Fonte Nuova

Geografia

Italia 
 Torricella – comune nella provincia di Taranto (Puglia)
 Torricella – frazione di Fossombrone, comune della provincia di Pesaro e Urbino (Marche)
 Torricella – frazione di Magione, comune nella provincia di Perugia (Umbria)
 Torricella – frazione di Motteggiana, comune nella provincia di Mantova (Lombardia)
 Torricella – frazione di Sissa Trecasali, comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)
 Torricella – località (non frazione) di Valvasone Arzene, comune nella provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)
 Torricella del Pizzo – comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 Torricella in Sabina – comune nella provincia di Rieti (Lazio)
 Torricella Peligna – comune nella provincia di Chieti (Abruzzo)
 Torricella Sicura – comune nella provincia di Teramo (Abruzzo)
 Torricella Verzate – comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Torricella – frazione montana scomparsa nel comune Foligno, nei pressi di Crescenti di Verchiano

Svizzera 
 Torricella-Taverne – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Edoardo Torricella (1935) – regista e attore italiano

Pagine correlate 
 Torricelli